Országok listája a kutatás-fejlesztés (K+F) alapján

Jegyzetek 

Országok rangsorolt listái